Avarua ist die Hauptstadt der im Südpazifik gelegenen Cookinseln, die einen souveränen Staat im freiwilligen Verbund mit Neuseeland bilden. Die Hauptinsel Rarotonga hatte 2021 10.898 Einwohner und damit gut 2000 weniger als die 2011 gezählten 13.095 Einwohner.

Geographie 
Avarua liegt an der Nordküste der vulkanischen Hauptinsel Rarotonga, die wiederum zum südlichen Teil der Inselgruppe gehört. Korallenriffe umgeben Rarotonga, sie ist von einem fruchtbaren Küstenstreifen gesäumt, im Inneren dichter Dschungel mit unzähligen Farn- und Palmenarten. Die Stadt ist deren Regierungssitz und Verwaltungszentrum und mit einer Bevölkerung von 5445 (Volkszählung 2006) zugleich ihre größte Ansiedlung.

Klima

Geschichte 
Ursprünglich von Māori bewohnt, wurden sie von James Cook zwischen 1773 und 1777 für die Europäer entdeckt, gehörten lange zum British Empire und wurden erst 1965 unabhängig. Die Insulaner entschieden sich für die politische Zugehörigkeit zu Neuseeland, behielten aber ihre eigene Verwaltung. Das Christentum wurde durch das Wirken der Missionare stark verbreitet; aber daneben gibt es viele andere Religionen.

Wirtschaft 
Avarua verfügt über einen kleinen Hafen (Avatiu) und über einen internationalen Flughafen. Da dieser für große Passagiermaschinen ausgelegt ist, die Rarotonga regelmäßig anfliegen, dient Avarua als Verteilerkreuz für den Fremdenverkehr auf den Cookinseln. Die Einwohner leben hauptsächlich von Tourismus, Handel, Fischerei und Landwirtschaft.

Trivia 
Nach Avarua ist ein Marskrater benannt.

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Geographie (Cookinseln)
Hauptstadt in Australien und Ozeanien
Rarotonga
Namensgeber (Marskrater)